Vladimir Nikiforov, né le  à Hauppauge, dans l'État de New York aux États-Unis — mort le  est un joueur professionnel russo-américain de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2005, il commence sa carrière avec les Colts de Barrie dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il passe professionnel avec les Sound Tigers de Bridgeport dans la Ligue américaine de hockey en 2008.

Il meurt le 17 février 2022 à 34 ans.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006 || Colts de Barrie || LHO ||68 ||19 ||36 ||55 ||36 ||14 ||3 ||14 ||17 ||6
|-
| 2006-2007 || Colts de Barrie || LHO ||60 ||19 ||21 ||51 ||30 ||8 ||3 ||1 ||4 ||2
|-
| 2007-2008 || Colts de Barrie || LHO ||36 ||21 ||32 ||53 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 || Sting de Sarnia || LHO ||15 ||4 ||10 ||14 ||4 ||9 ||1 ||4 ||5 ||4
|-
| 2008-2009 || Grizzlies de l'Utah || ECHL ||45 ||10 ||23 ||33 ||10 ||5 ||3 ||2 ||5 ||2
|-
| 2008-2009 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||19 ||1 ||4 ||5 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Grizzlies de l'Utah || ECHL ||61 ||19 ||32 ||51 ||22 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2010-2011 || Everblades de la Floride || ECHL ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Condors de Bakersfield || ECHL ||8 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2010-2011 || Royals de Reading || ECHL || 24|| 0|| 5|| 5|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Aviators de Brooklyn || FHL || 10|| 9|| 11|| 20|| 6|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2011-2012 || Blaze de Bloomington || LCH || 51|| 21|| 30|| 51|| 18|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2012-2013 || Lokomotiv Iaroslavl 2 || VHL || 45|| 10|| 7|| 17|| 12|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2013-2014 || Mallards de Quad City || LCH || 63 || 14 || 31 || 45 || 18 || 14 || 2 || 8 || 10 || 4
|-
| 2014-2015 || 1. EV Weiden || Oberliga || 10 || 6 || 11 || 17 || 18 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Orlik Opole || PHL || 13 || 7 || 8 || 15 || 8 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Coventry Blaze || EIHL || 6 || 1 || 1 || 2 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Mallards de Quad City || ECHL ||59 ||10 ||26 ||36 ||26 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2016-2017 || Aces de l'Alaska || ECHL ||14 ||2 ||2 ||4 ||2 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || MAC Budapest || Erste Liga ||3 ||2 ||1 ||3 || ||15 || 5|| 10|| 15|| 
|-
| 2017-2018 || Oilers de Tulsa || ECHL ||41 ||8 ||13 ||21 ||8 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Storm de Quad City || SPHL ||19 ||4 ||3 ||7 ||4 ||-|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en octobre 1987
Naissance dans le comté de Suffolk (New York)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Colts de Barrie
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur des Mallards de Quad City (LCH)
Joueur des Mallards de Quad City (ECHL)
Joueur du Coventry Blaze
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Oilers de Tulsa
Attaquant de hockey sur glace
Décès en février 2022
Décès à 34 ans